Civil Law bezeichnet:
 den römisch-germanischen Rechtskreis in Abgrenzung zum Common Law, siehe Römisch-germanischer Rechtskreis
 das Privatrecht oder Zivilrecht innerhalb einer Rechtsordnung in Abgrenzung zum öffentlichen Recht